Коштумушозеро — пресноводное озеро на территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 6,4 км², площадь водосборного бассейна — 651 км². Располагается на высоте 114,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная: оно разделено полуостровом Пувонниеми на две неравных части. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Кепа, впадающая в озеро Кулянъярви, через которое протекает река Кемь.

В заливе северной части Куштумушозера расположены три безымянных острова различной площади.

С северо-востока озеро огибает автодорога местного значения  (« Автомобильная дорога Р-21 „Кола“ — Калевала — Лонка»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005940.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Кепы
Озёра Калевальского района